«Волше́бник» — российский комедийно-драматический фильм 2019 года режиссёра Михаила Морскова. В главных ролях: Максим Суханов и Семён Трескунов.

Премьера фильма в кинотеатрах России состоялась 3 октября 2019 года.

Сюжет 
Фильм рассказывает о некогда успешном рок-музыканте по имени Фима, который оказался не у дел. И вдруг он встречает подростка, страдающего ДЦП — Романа Юрьевича, который влюблён в свою одноклассницу Машу и мечтает научиться играть на гитаре, чтобы покорить её сердце…

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Пётр Волошин. «Волшебник»: рецензия «Киноафиши». — Очень простое и доброе кино, принципиально обходящее все острые темы. // kinoafisha.info (3 октября 2019 года)
 Денис Ступников. Рецензия на фильм «Волшебник»: информативный рок для богатых выпускников. // intermedia.ru (1 октября 2019 года)

Фильмы на русском языке
Фильмы России 2019 года
Кинокомедии России
Кинокомедии 2019 года
Фильмы-драмы России